«Northern Girl» () ― песня российской группы «Премьер-министр». Она была исполнена ими на конкурсе песни Евровидение-2002 в Таллине. Все участники группы были одеты в одинаковые белые костюмы. Музыка была написана композитором Кимом Брейтбургом, а текст — Кареном Кавалеряном, Евгением Фридляндом и Ириной Антонян.

Группа выступала под номером 7. На момент закрытия голосования они получили 55 баллов, заняв 10-е место.

Позже была записана русскоязычная версия песни под названием «Девочка с севера» и на неё был снят видеоклип. 

Премьер-министр (группа)
Песни «Евровидения-2002»
Песни России на «Евровидении»
Песни 2002 года